Das El Gouna International 2017 fand vom 7. bis 14. April 2017 in el-Guna, Ägypten, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Wertungskategorie PSA World Series. Parallel fand vor Ort die Weltmeisterschaft der Frauen für das Jahr 2016 statt.

Vorjahressieger war Mohamed Elshorbagy, der im Viertelfinale seinem Bruder Marwan in drei Sätzen unterlag. Sieger wurde Grégory Gaultier, der trotz des Titelgewinns zum 1. Mai die Führung in der Weltrangliste an seinen Finalgegner Karim Abdel Gawad verlor.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Marwan Tarek einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren 150.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2017
PSA World Tour 2016/17